Модрина польська — дерево родини соснових (Pinaceae).
 «Модрина польська» — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Модрина польська» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.